

Geografia

Böhme – comune della Bassa Sassonia

Persone
 Franz Böhme – generale austriaco
 Franz Magnus Böhme – musicologo, compositore e accademico tedesco
 Gernot Böhme – filosofo tedesco
 Herbert A.E. Böhme – attore e doppiatore tedesco
 Horst Böhme – militare tedesco
 Jakob Böhme – filosofo tedesco
 Jörg Böhme – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Kurt Böhme –basso tedesco
 Marcus Böhme – pallavolista tedesco
 Ute Böhme, nata Ute Rührold e coniugata Klawonn – ex slittinista tedesca orientale, poi tedesca